Канада
 Стиллуотер, Новая Шотландия (значения)

Новая Зеландия
 Стиллуотер (Окленд) — село
 Стиллуотер (западное побережье) — город

США
 Стиллуотер — город в округе Вашингтон, штат Миннесота.
 Стиллуотер — тауншип в округе Вашингтон, штат Миннесота.
 Стиллуотер — город-призрак в округе Чарчилл, штат Невада.
 Стиллуотер — тауншип в округе Сассекс, штат Нью-Джерси.
 Стиллуотер — город в округе Саратога, штат Нью-Йорк.
 Стиллуотер — село в округе Саратога, штат Нью-Йорк.
 Стиллуотер — административный центр округа Пейн, штат Оклахома.
 Стиллуотер — городок (Borough) в округе Колумбия, штат Пенсильвания.
 Стиллуотер вулканический комплекс — послойная интрузия (геологический процесс) в Монтане
 Стиллуотер (Мэн)
 Стиллуотер — административно-территориальный округ в штате Монтана.

Прочие 
 Стиллуотер (река) (значения)
 Стиллуотер (группа) — американская группа 1970-х гг., игравшая в стиле сатерн-рок.